No Remorse signifie aucun remords en anglais.

 No Remorse est une chanson du groupe Metallica présente sur l'album Kill 'Em All sorti en 1983 ;
 No Remorse est une compilation du groupe Motörhead sortie en 1984 ;
 No Remorse Records est un label grec spécialisé dans le heavy metal fondé en 1998.